Max Headroom – serie televisiva britannica
 Max Headroom – personaggio dell'omonima serie televisiva
 Max Headroom – videogioco del 1986
 Interferenza di Max Headroom – atto di intrusione nel segnale di broadcast avvenuto nel 1987